Marco Cattaneo (né en 1974), fondeur italien
 Marco Cattaneo (né en 1957), cycliste italien
 Marco Cattaneo (né en 1982), cycliste italien
 Marco Cattaneo (né en 1963), journaliste suisse